A PGA rövidítés jelentheti a következőket:

 Pin Grid Array
 Peak ground acceleration (maximális talajgyorsulás)